Amitabha Buddha – un Buddha celestiale e particolarmente venerato nell'Amidismo.
 Amitabha urbsinterdictensis – uccello estinto